Лимичёвка:

 Лимичёвка — населённый пункт в Уссурийском городском округе Приморского края.
 Лимичёвка — станция Дальневосточной железной дороги в Приморском крае.